Gorakhpur (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Gorakhpur (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Gorakhpur (stad), de hoofdstad van het Indiase district Gorakhpur